Příjmení Stanley nese více osobností:

 Frederick Stanley, šestnáctý hrabě Derby – britský politik, ministr, guvernér Kanady, původce Stanleyova poháru
 Henry Morton Stanley – cestovatel
 Charles Henry Stanley – anglický a později americký šachista
 Oliver Frederick George Stanley – britský konzervativní politik
 Paul Stanley – americký kytarista a zpěvák rockové skupiny KISS
 Ralph Stanley – americký zpěvák a hráč na banjo
 Wendell Meredith Stanley – americký virolog a biochemik

Externí odkazy